Tage der Buße steht für:

 Die zehn Tage der Umkehr, Tage vom jüdischen Neujahrsfest bis zum Versöhnungstag 
 Operation „Tage der Buße“, israelische Militäroperation im Gazastreifen (2004)